Balkans ou péninsule balkanique, région du sud-est de l'Europe ;
 Grand Balkan ou Stara planina, une chaîne de montagne de Bulgarie ;
 Balkan Bulgarian Airlines, une compagnie aérienne bulgare ;
 Balkan, une province du Turkménistan (Balkan signifierait, en persan : la demeure haute (par rapport aux montagnes de ces régions) ;
 Le Balkan est un navire de la Grande Guerre.

Le nom Balkan peut :
 être un patronyme, voir Balcaen.